William Larned ha battuto Beals Wright per 6–2, 6–8, 6–4, 6–4 nella finale del torneo degli sfidanti. Il detentore del titolo Malcolm Whitman non ha partecipato al challenge round così il trofeo è andato a William Larned.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1901